Polla puede referirse a:

Aves 
 Polla, gallina joven, medianamente crecida, que no pone huevos o acaba de comenzar a ponerlos.
 Polla de agua o tagüita, nombre común de esta y otras aves parecidas a la focha o al rascón, de la familia de las Ralidade.

Juego de azar 
 Polla, nombre que recibe en gran parte de Hispanoamérica la apuesta deportiva, sobre todo en fútbol y carreras de caballos.
 Polla Chilena de Beneficencia
Polla Boleto, uno de los sorteos de azar de Chile;
Polla Gol, uno de los sorteos de azar de Chile.

Otros usos 
 Polla: Carrera de caballos para ejemplares de 3 años, divididas por sexo:
Polla de Potrancas
Polla de Potrillos
 Polla, ciudad italiana.
 Polla, denominación vulgar del miembro viril en algunos países de habla hispana.
 Polla, bebida mexicana hecha con leche, huevos y canela, y a la que a veces se le añade licor.
 La Polla Records: grupo español de punk.

Enlaces externos